Харисджин () — топоним.

 Харисджин — село в Алагирском районе Северной Осетии России
 Харисджин (Торманеули) — село в Знаурском районе Южной Осетии / Карельском муниципалитете Грузии